Municipio de Northwest puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Northwest (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Stone.
 Municipio de Northwest (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Brunswick.
 Municipio de Northwest (condado de Dickey, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Dickey.
 Municipio de Northwest (condado de Kidder, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Kidder.
 Municipio de Northwest (Indiana), un municipio ubicado en el condado de Orange.
 Municipio de Northwest (Misuri), un municipio ubicado en el condado de San Luis.
 Municipio de Northwest (Ohio), un municipio ubicado en el condado de Williams.